НАСА — аббревиатура, которая может означать:
 Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (от )
 Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию (с 1997 года — Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет)

См. также 
Наса — вариант названия древнего среднеазиатского города Ниса
NACA